Seznam občin departmaja Hauts-de-Seine zajema 36 občin.

 (CAA) Communauté d'agglomération des Hauts de Bièvre, ustanovljena leta 2003, delno tudi v Essonneju.
 (CAI) Communauté d'agglomération Arc de Seine, ustanovljena leta 2003.
 (CAB) Communauté d'agglomération du Val de Seine, ustanovljena leta 2004.

Hauts-de-Seine